Майорский:
 Майо́рский — связанный со словом майор (— большой), соотносящийся по значению с существительным майор.

Топоним 
 Майорский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Майорский — хутор в Наурском районе Чечни.

Фамилия 
 Майорский, Борис Григорьевич (род. 1937 год) — российский дипломат.

См. также 
 Майорский Мастиф
 Майорское